lik – codice ISO 639-3 della lingua lika

Elle i cappa. 270520